Belfried – miejska wieża reprezentacyjna, nazwa dominowała głównie w Holandii i Belgii. Wieże tego typu budowano pomiędzy XI a XV wiekiem. Porównaj z Beffroi.

 
Dzwony
 
Historia architektury